Prentiss puede referirse a:

  Prentiss (Maine) (214 habitantes);
  Prentiss (Misisipi) (1158 habitantes); o
  Condado de Prentiss, en Misisipi.